SRES steht für:
 Special Report on Emissions Scenarios, Report des Intergovernmental Panel on Climate Change
 SRES-Scenarios als Bestandteil des Dritten Sachstandsberichts des IPCC (2001)
 SRES-Scenarios als Bestandteil des Vierten Sachstandsberichts des IPCC (2007)

Sreš steht für:
 Leon Sreš (* 1992), slowenischer Fußballspieler
 Mihael Fidel Sreš (1885–1959), slowenischer Theologe, Mathematiker und Physiker

Abkürzung